Das Mixed der Wimbledon Championships 1983 war ein Tenniswettbewerb in London.

Titelverteidiger waren Anne Smith und Kevin Curren. Das Finale bestritten Wendy Turnbull und John Lloyd gegen Billie Jean King und Steve Denton, welches Turnbull und Lloyd in drei Sätzen gewannen.

Setzliste

Hauptrunde

Viertelfinale, Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Obere Hälfte 3

Obere Hälfte 4

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Untere Hälfte 3

Untere Hälfte 4

Weblinks 
 Mixed-Ergebnisse auf WTAtour.com (PDF; 144 kB) Dokument-Seite 3 (englisch)
 Mixed-Ergebnisse auf ITFtennis.com (englisch)

Mixed
1983